Магама () — небольшой город на юге Мавритании, на территории области Горголь. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в южной части области, к востоку от реки Сенегал, вблизи границы с Сенегалом, на расстоянии приблизительно 430 километров к юго-востоку от столицы страны Нуакшота. Абсолютная высота — 20 метров над уровнем моря.

Население 
По оценочным данным 2013 года численность населения города составляла 6 027 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен в городе Матам (Сенегал).

Примечания 

Города Мавритании